Кургин — фамилия.

Известные носители 
 Кургин, Геннадий (род. 1960) — советский боксёр.
 Кургин, Лев Олегович (род. 2002) — казахстанский футболист.